De Plaats (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Cuijk.
De Plaats (Montfoort), een plein in Montfoort.